Csiki kan som auktorsförkortning betyda:

 Erno Csiki
 Zoltán Csiki

Robotskapade auktorsförkortningar